L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 9 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
En arrivant en finale, Rafael Nadal regagne la place de  mondial à Novak Djokovic.

Il y affronte son meilleur ennemi : Roger Federer. Il s'agit de leur  depuis l'édition précédente, la  de leur rivalité.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et du  sur terre battue de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  dans le discipline.

Records 
En remportant un  dans la catégorie, Rafael Nadal dépasse le record de titres détenu jusque-là par Andre Agassi.

L'ogre de l'ocre devient aussi le premier joueur de l'histoire à remporter les trois Masters 1000 sur terre battue la même année.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2010) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Madrid
Sport en Espagne en 2010
Madrid